Тижука (лес) — лесной массив в Рио-де-Жанейро.
 Тижука (национальный парк) — бразильский национальный парк.
 Тижука (исторический район Рио-де-Жанейро) — район Рио-де-Жанейро.

См. также 
 Барра-да-Тижука — район Рио-де-Жанейро.